ПКС Новий Сонч (Підприємство Автобусної Мережі Новому Сончі, ) — підприємство, відкрите в 1951 році. З 2012 знаходиться в стані закриття.

Маршрути в Криниці 
ПКС Новий Сонч з 1997 р. до дня закриття обслуговував міські лінії в Криниці і Мушинє на такких лініях:

Tabor PKS Nowy Sącz 

Рухомий склад на 05.02.2011.

Посилання 
 Сайт ПКС Новий Сонч 
 ПКС Новий Сонч на сайті Transport.Wroc.Biz 

Новий Санч
Підприємства Нового Сонча
Транспорт Малопольського воєводства